Angora, antic nom d'Ankara, Turquia
 Angora (Pennsilvània) barri de la ciutat de Philadelphia (Estats Units)
 Angora (Minnesota) 
 Angora (Nebraska)
 Angora (grup de música) 
 Llana d'angora, provinent d'una raça de conills o bé d'una raça de cabres, en aquest segon cas vegeu:Moher (llana)
 Conill d'angora, raça de conills
 Cabra d'angora, raça de cabres
 Gat d'angora, raça de gats 
 Llacs d'Angora, conjunt de llacs a la Sierra Nevada de Califòrnia